

Вудбері — місто, штат Коннектикут
 Вудбері — місто, штат Джорджія
 Вудбері — місто, штат Кентуккі
 Вудбері — місто, штат Міннесота
 Вудбері — місто, штат Нью-Джерсі
 Вудбері — місто в окрузі Орандж, штат Нью-Йорк
 Вудбері — місто, штат Пенсільванія
 Вудбері — місто, штат Теннессі
 Вудбері — місто, штат Вермонт
 Вудбері Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсильванія
 Вудбері Тауншип — селище в окрузі Блер, штат Пенсильванія
 Вудбері — переписна місцевість в окрузі Нассау, штат Нью-Йорк